Wiet ist der Familienname folgender Personen:

 Gaston Wiet (1887–1971), französischer Orientalist
 Therese Wiet (1885–1971), deutsche Sängerin
 Verena Wiet (1925–2011), deutsche Schauspielerin und Synchronsprecherin

Siehe auch:
 Wied